Die Primeira Divisão 1994/95 war die 61. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1994 und endete am 28. Mai 1995.

FC Porto wurde zum 14. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1994-95 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1994/95